Congregation – album dei The Afghan Whigs del 1992
 Congregation – singolo dei Foo Fighters del 2014